Новослобо́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Новослободская улица — улица в Калуге.
 Новослободская улица — улица в Москве.
 Новослободская улица — улица в Рязани.
 Новослободская улица — улица в Серпухове.

Украина 
 Новослободская улица — улица в Кропивницком.